Data zapisu – określony termin giełdowy, w którym dany posiadacz akcji ma obowiązek oficjalnie wejść w posiadanie akcji w taki sposób, żeby miał upoważnienie do otrzymania ściśle określonej dywidendy z tytułu ich posiadania.

Giełda